Gsteinach ist der Ortsname von

 Gsteinach (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Gsteinach (Schwarzenbruck), Ortsteil der Gemeinde Schwarzenbruck, Landkreis Nürnberger Land, Bayern